El Jefe de la Commonwealth es el líder ceremonial que simboliza "la libre asociación de naciones miembros independientes" de la Mancomunidad de Naciones, una organización intergubernamental que actualmente comprende 56 estados soberanos. No hay un mandato establecido ni un límite de mandato y la función en sí no implica participar en el gobierno diario de ninguno de los estados miembros de la Commonwealth. El cargo lo ocupa actualmente el rey Carlos III.

En 1949, la Commonwealth Británica era un grupo de ocho países, cada uno de los cuales tenía al rey Jorge VI como monarca. India, sin embargo, deseaba convertirse en una república, pero sin abandonar la Commonwealth al hacerlo. Esto fue acomodado por la creación del título de Jefe de la Commonwealth para el Rey y la India se convirtió en república en 1950. Posteriormente, otras naciones, incluidas Pakistán, Sri Lanka, Ghana y Singapur, también se convirtieron en repúblicas, pero, como miembros de la Mancomunidad de Naciones, reconocieron al monarca británico como Jefe de la Commonwealth.

Historia 

En 1949, el rey Jorge VI era rey de cada uno de los países que entonces componían la Commonwealth británica (más tarde la Commonwealth of Nations): el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Pakistán y Ceilán. Sin embargo, el Gabinete indio deseaba que el país se convirtiera en una república, pero no que abandonara la Commonwealth como consecuencia de no tener más a Jorge VI como rey, como le sucedió a Irlanda. Para dar cabida a esto, la Declaración de Londres, emitida a fines de abril de 1949, e ideada por el primer ministro canadiense Louis St. Laurent, declaró que el Rey, como símbolo de la libre asociación de los países de la Commonwealth, era el jefe de la Commonwealth. Cuando India adoptó una constitución republicana el 26 de enero de 1950, Jorge VI dejó de ser su monarca (el presidente de India, Rajendra Prasad, pasó a ser jefe de Estado), pero sí mantuvo la consideración de Jefe de la Commonwealth.

Isabel II se convirtió en Jefa de la Commonwealth en su ascenso en 1952, declarando en ese momento, "la Commonwealth no se parece a los imperios del pasado. Era una concepción totalmente nueva construida sobre las más altas cualidades del espíritu del hombre: la amistad, la lealtad y el deseo de libertad y paz.” Al año siguiente, se aprobó una Ley de Títulos y Tratamientos Reales en cada uno de los reinos de la Commonwealth, agregando por primera vez el término Jefe de la Commonwealth a los títulos del monarca.

La Reina tenía una bandera personal creada en diciembre de 1960 para simbolizarla como Jefa de la Commonwealth y no asociada con su papel como reina de ningún país en particular. Con el tiempo, la bandera había reemplazado al estandarte real británico cuando la reina visitaba países de la Commonwealth de los que es jefa de estado, pero no poseían un estandarte real para ese país, o de los que no era jefa de estado, como así ocurría en ocasiones en la Commonwealth con el Reino Unido. Cuando la Reina visitaba la sede de la Secretaría de la Commonwealth en Londres, se levantaba este estandarte personal, ningún otro de sus estandartes reales.

El ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, dijo que Isabel era una "fuerza entre bastidores" para acabar con el apartheid en Sudáfrica. 

Después de la muerte de la reina el 8 de septiembre de 2022, el rey Carlos III se convirtió en Jefe de la Commonwealth.

Título 
El título fue ideado en la Declaración de Londres como resultado de las discusiones en la Conferencia de Primeros Ministros de la Commonwealth de 1949. Se traduce en latín como , y en francés como .

Roles y deberes 
El Jefe de la Commonwealth es reconocido por los miembros de la Mancomunidad de Naciones como el "símbolo de su libre asociación" y se desempeña como líder, junto con el Secretario General de la Commonwealth y el Presidente en ejercicio de la Commonwealth. Aunque la reina Isabel II fue jefa de estado de 15 estados miembros de la Commonwealth, no tuvo ningún papel en el gobierno de ningún estado de la Commonwealth en virtud de su papel como jefa de la Commonwealth. La Reina se mantuvo en contacto con los desarrollos de la Commonwealth a través del contacto regular con el Secretario General de la Commonwealth y la Secretaría, la organización central de la Commonwealth.

El jefe de la Commonwealth, o un representante, asiste a la Reunión bienal de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM), que se lleva a cabo en diferentes lugares de la Commonwealth. Esta es una tradición iniciada por el monarca por consejo del primer ministro canadiense Pierre Trudeau en 1973, cuando la CHOGM se celebró por primera vez en Canadá. Durante la cumbre, el jefe de la Commonwealth tiene una serie de reuniones privadas con los jefes de gobierno de los países de la Commonwealth, asiste a una recepción y cena de la CHOGM y pronuncia un discurso general.

El jefe de la Commonwealth, o un representante, también ha estado presente en los Juegos de la Commonwealth cuatrienales. El Relevo del Bastón de la Reina, realizado antes del comienzo de los Juegos de la Commonwealth, llevó un mensaje del jefe de la Commonwealth a todas las Naciones y territorios de la Commonwealth.

Cada año, en el Día de la Commonwealth, el segundo lunes de marzo, la reina Isabel II transmite un mensaje especial a todos los pueblos de la Commonwealth, unos 2.500 millones de personas. Ese mismo día, asistió al Servicio Interconfesional del Día de la Commonwealth celebrado en la Abadía de Westminster.

Sucesión 

El cargo de Jefe de la Commonwealth no es hereditario y los sucesores son elegidos por los líderes de la Commonwealth. 

En 2018, cuando la Reina tenía 90 años, hubo discusiones durante algún tiempo sobre si su hijo mayor, el entonces Príncipe Carlos, u otra persona, debería convertirse en el tercer Jefe de la Commonwealth. La Declaración de Londres establece que "El Rey [actúa] como el símbolo de la libre asociación de sus naciones miembros independientes y, como tal, el Jefe de la Commonwealth", por lo que tanto las repúblicas como los reinos que no son reinos de la Commonwealth pueden reconocer al monarca como Jefe de la Commonwealth sin aceptar a la persona como jefe de estado del país. Aunque las leyes de cada reino de la Commonwealth sobre títulos y tratamientos reales hacían que Head of the Commonwealth fuera parte del título completo de la Reina, y la Reina Isabel II declaró en 1958, a través de la Carta de Patente instituyendo al entonces Príncipe Carlos como Príncipe de Gales, que Carlos y sus herederos y sucesores serían los futuros jefes de la Commonwealth, ha habido declaraciones contradictorias sobre cómo se eligen los sucesores del cargo de Jefe de la Commonwealth. Si bien la Secretaría de la Commonwealth afirma que cualquier sucesor será elegido colectivamente por los jefes de gobierno de la Commonwealth,  los jefes de gobierno de la Commonwealth, como el entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ya se habían referido al príncipe Carlos como "el futuro jefe de la Commonwealth", y en 2015 el entonces Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, dijo, "el título [de Jefe de la Commonwealth] debería ir con la Corona".

Comentaristas en los periódicos británicos discutieron si debería ser una decisión única elegir al Príncipe Carlos para la jefatura, si el monarca británico debería convertirse automáticamente en el Jefe de la Commonwealth o si el cargo debería ser elegido por consenso. También se especuló que podría instituirse una jefatura "republicana" ceremonial rotativa. El Daily Telegraph informó que "el puesto no es hereditario y muchos líderes quieren un jefe electo para que la organización sea más democrática".

En 2018, luego de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2018, los líderes de la Commonwealth declararon que Carlos sería el próximo jefe de la Commonwealth.  El papel sigue sin ser hereditario. Tras la muerte de la reina el 8 de septiembre de 2022, el Rey Carlos III se convirtió en Jefe de la Commonwealth.

Lista de jefes

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 

Monarquía en Reino Unido
Mancomunidad de Naciones
Imperio británico